Jagorčevina može označavati dvije vrste biljaka:
 Proljetni jaglac,  Primula veris
 Rani jaglac, Primula acaulis